Ауховское наибство () — административная единица Северо-Кавказского имамата, и позже Российской империи, входило в число наибств Чеченских областей имамата. Наибство было образовано на моноэтнической чеченской территории, историческая родина ауховского общества ().

История

Северо-Кавказский имамат 
В XIX веке, наряду с другими северокавказскими народами, ауховцы участвовали в Кавказской войне, приняв сторону Северо-Кавказского имамата. Согласно сведениям сподвижника Шамиля Юсуф-Хаджи Сафарова, Ауховское наибство поначалу выставляло 700 вооружённых всадников и 1730 пеших воинов, в период 1850-х годов выставляло 500 вооруженных всадников и около 1500 пеших воинов. Население наибства состояло из 4877 дворов, с числом жителей до 54 000 человек.

В годы Кавказской войны вся Чечня была разделена имамом Шамилем на особые округа, которые назывались наибствами, которые входили в вилаеты (область). Каждым наибством, состоявшим из нескольких аулов, круглым числом около 2000 дворов, управлял наиб. Наибы назначались самим Шамилем и избирались из лиц, представленных общественностью имаму. При наибах состояли отряды мюридов, которые содержались за счет жителей наибств. Кадии (судьи, специалисты по исламскому праву) и старшины избирались народом, однако по представлению наибов и утверждались в своих должностях Шамилем. Все население мужского пола разделялось на десятки, члены которых были обязаны наблюдать за поведением друг друга и, в случае чего-либо подозрительного, от них требовалось сразу донести наибу округа, если действия кого либо наносили вред имамату (стране). В разное время наибством управляли: Гойтемир Ауховский, Уллубий-мулла, Хоза Мамаев, Ташев-Хаджи.

Российская империя 
Эсадзе писал, о том что в 1860 году Терская область разделялась на 6 округов: Кабардинский, Военно-Осетинский, Чеченский, Аргунский, Ичкеринский и Кумыкский и на два отдельных наибства: Ауховское и Салаватовское, которые были временно причислены к Кумыкскому округу" (1907). По мнению Эсадзе, все эти округа (наибства), учрежденные или преобразованные в период самых энергичных военных действий с 1857 по 1859 год, носили временный характер.

После окончания Кавказской войны, на месте проживания ауховцев некоторое время существовала административная единица — Ауховский округ. 1 октября 1862 года был образован Нагорный округ Терской области, в состав которого вошли Ауховское, Салатовское и Зандакское наибства.

Крепости 
 Укрепление Ташу-Хаджи
 Гойтемировские ворота

Примечания

Литература 
 
 
 

Северо-Кавказский имамат